Příjmení Donnelly nese více různých osobností:

 Benjamin Donnelly (* 1996) – kanadský rychlobruslař
 Ignatius L. Donnelly (1831–1901) – americký právník, spisovatel a politik
 Laura Donnelly (* 1982) – severoirská herečka

Externí odkazy